Lambertville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lambertville (Kalifornien), ehemaliger Name von Freshwater
 Lambertville (Michigan)
 Lambertville (New Jersey)

Siehe auch:
 Lamberville